Палац Любомирських (Львів)
 Палац Любомирських (Рівне)